ПЛК — аббревиатура, имеющая следующие значения:

 Программируемый логический контроллер
 Противолодочный корабль
 Пулково (аэропорт)
 Петербургская лизинговая компания
 Польско-литовское копье (прежнее название одного из крупнейших и сильнейших военно-исторических клубов в России, ныне Литовский двор)
 Пражский лингвистический кружок
 Пистолет Лебедева компактный